Хит — многозначное слово:

 Хит ( — удар; удача, успех) — популярное музыкальное (или иное) произведение, вышедшее на первые места хит-парада. Также — узнаваемое, известное, популярное произведение музыканта, исполнителя. В более широком смысле — нечто широко распространённое, нравящееся многим. "Шанс-Тоннс".

Имя и фамилия 
Хит () — английское имя или фамилия:
 Имя:
 Хит Леджер (1979—2008) — австралийский актёр.
 Хит Хантер (род. 1970) — британский музыкант, певец и хореограф, продюсер.
 Хит Херринг (род. 1978) — американский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах.
 Фамилия:
 Хит, Брэндон (род. 1978) — американский христианский музыкант.
 Хит, Дэвид (род. 1969) — американский профессиональный рестлер.
 Хит, Лиам (род. 1984) — британский гребец-байдарочник.
 Хит, Роберт Гэлбрайт (1915—1999) — американский психиатр.
 Хит, Томас Литтл (1861—1940) — английский историк науки.
 Хит, Харрисон (род. 1996) — английский футболист.
 Хит, Эдвард (1916—2005) — премьер-министр Великобритании (1970—1974).
 Хит, Эдриан (род. 1961) — английский футболист и тренер.
 Псевдонимы:
 Хит (род. 1968, настоящее имя Хироси Мориэ) — японский музыкант и автор-исполнитель.

Компьютеры и интернет 
 Хит — обращение браузера к веб-серверу. Чаще употребляется в более узком смысле — обращение к веб-странице, исключая запросы к файлам, содержащим графические изображения, служебные запросы и т. д. Количество хитов на сайте в единицу времени даёт возможность оценить популярность и рекламную мощность сайта.
 Хит — результат выдачи поисковой программы или поисковых систем.
 Термин из компьютерных игр:
 Хит — сленговое название удара (атакующего действия) в ряде ролевых, настольных, компьютерных игр. Как правило, наносит вред — уменьшает здоровье персонажа (объектов). Термин получил распространение благодаря системе настольных игр Dungeons & Dragons.
 Хит — сокращённое название хит-пойнта, то есть одного очка жизни.

Радиостанции 
 Хит FM
 Радио Хит

Мода 
 Хит (сезона) — ведущая тенденция модного сезона («последний писк» моды).

Спорт 
 Хит (в бейсболе) — удар, давший возможность выйти на базу без ошибок в обороне.

Географические названия 
 Хит — город в Ираке, в мухафазе Анбар на берегу Евфрата.
 Хит — современное название города Туттуль (Сирия).
 Хит — небольшой город в графстве Кент, Англия.

Аббревиатура 
 ХИТ — химический источник тока.